Mitrocomella är ett släkte av nässeldjur. Mitrocomella ingår i familjen Mitrocomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Mitrocomella